Portrait de Paul Guillaume est le titre de plusieurs tableaux comportant le portrait du marchand d'art français Paul Guillaume. Parmi ceux-ci :
Portrait de Paul Guillaume, par Giorgio De Chirico, 1915, conservé à Grenoble.
Portrait de Paul Guillaume, par Giorgio De Chirico, 1915, conservé à Paris.
Portrait de Paul Guillaume, par Amedeo Modigliani, 1915, conservé à Paris.
Portrait de Paul Guillaume, par Amedeo Modigliani, 1915, conservé à Toledo.
Portrait de Paul Guillaume, par Amedeo Modigliani, 1916, conservé à Milan.
Portrait de Paul Guillaume, par André Derain, 1919, conservé à Paris.
Portrait de Paul Guillaume, par Kees van Dongen, 1930, conservé à Paris.